L'Open de Kuala Lumpur féminin 2011 (ou CIMB Kuala Lumpur Open Squash Championships 2011) est l'édition féminine de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 15 au .

Nicol David remporte le trophée en battant Madeline Perry en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur de squash masculin 2011
 Open de Kuala Lumpur
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2011
Squash en 2011
Sport en Malaisie en 2011
Sport en mars 2011